QPV est un sigle ayant plusieurs significations :
 en France, le quartier prioritaire de la politique de la ville qui a remplacé le  la zone urbaine sensible (ZUS) et le quartier en CUCS ;
 l’aéroport de Perisher Valley en Australie dont le code AITA est QPV.
 l'acronyme de : qu'en pensez vous ?